Седьмой Чемпионат СССР по международным шашкам среди женщин прошёл  в 1981 году в городе Минске, Белорусская ССР по круговой  системе. В нём приняли участие 16 спортсменок. За победу присуждалось 1 очко, за ничью ½ очка и за поражение 0 очков.

Чемпионкой стала харьковчанка Ольга Левина, второе место у минчанки Елена Альтшуль. Бронзовым призёром стала спортсменка из Вильнюса Живиле Сакалаускайте.

Ссылки 
 Статистика чемпионатов с 1975-1984 на сайте Шашки в России

Женщины 1981
Спорт в Белоруссии в 1981 году
1981 год в шашках
Спортивные соревнования в Минске
Чемпионаты СССР в 1981 году